Osoby:
 Heinrich Ludwig Leonhard Hubertus Esleben – niemiecki farmaceuta

Zobacz też:
 Eßleben
 Schneider-Esleben